Monumenti dedicati allo scrittore, poeta e drammaturgo tedesco Johann Wolfgang von Goethe:

 Monumento a Goethe (Berlino)
 Monumento a Goethe (Roma)
 Monumento a Goethe e Schiller